Карбонил:
 Карбонильная группа
 Карбонилы металлов